Hörschbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:
 Hörschbach (Murr), linker Zufluss der Murr in Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, mit den Hörschbachfällen in der Hörschbachschlucht
 Hörschbach (Oos) oder Hörschenbächel, linker Zufluss der Oos bei Oberbeuren, kreisfreies Baden-Baden
 Hörschbach (Rems), rechter Zufluss der Rems nach Beinstein, Stadt Waiblingen, Rems-Murr-Kreis

Siehe auch:
 Herschbach
 Horschbach